Ухручей — ручей в России, протекает по территории Онежского района Архангельской области. Длина ручья — 11 км.

Ручей берёт начало из озера Глубокого на высоте 30,8 над уровнем моря.

Течёт преимущественно в северо-западном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет четыре притока суммарной длиной 8,0 км.

Втекает на высоте выше 2 м над уровнем моря в реку Ухту, которая, в свою очередь, впадает в реку Нименьгу, впадающую в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000212202000007800.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Нименьги
Реки Онежского района